«Stray Cat Blues» — восьмая песня группы The Rolling Stones из альбома Beggars Banquet. Она была сочинена Миком Джаггером и Китом Ричардсом, продюсером выступил Джимми Миллер. Продюсирование Миллером этой песни очень характерно его стилю: песня узнаваема своими яркими хай-хэт-партиями и гудящим пианино в исполнении Ники Хопкинса. На меллотроне играет Брайан Джонс, почти все гитарные партии (включая слайд) исполнены Ричардсом, а вокальные партии Джаггером. По словам Мика Джаггера, песня была вдохновлена песней «Heroin» группы the Velvet Underground; эти песни имеют схожие вступления.

Песня рассказывается от лица человека, который жаждет незаконного секса со своей 15 летней поклонницей и рассуждает: «Это не повешение, это не смертная казнь».

Живое выступление было снято во время американского тура Rolling Stones 1969 года и выпущено в 1970 году на живом альбоме Get Yer Ya-Ya’s Out !. Кроме того, лирика песни стала более провокационной, так как возраст девочки был изменен на 13 лет.

Песня появляется в видеоигре Guitar Hero: Warriors of Rock и в фильме «Радость».

Участники записи 
 Мик Джаггер — вокал
 Кит Ричардс — гитара, бас-гитара
 Брайан Джонс — гитара, меллотрон
 Чарли Уоттс — барабаны
 Ники Хопкинс — пианино
 Роки Дижон — конги

Примечания

Ссылки 
 
 The Rolling Stones — Stray Cat Blues (Lyric Video) на сайте YouTube

Песни The Rolling Stones
Песни 1968 года
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом